Григорий Ильич Ильин (1845 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Томской губернии.

Биография 
Православный. В момент избрания в Думу крестьянин села деревни Кашкаргаиха Тальменской волости Барнаульского уезда Томской губернии, место рождения неизвестно. Грамоте обучался дома, оставался малограмотным. Занимался земледелием.

В феврале 1906 года избран выборщиком от Тальменской волости на уездное избирательное собрание. 7 мая 1906 года съездом уполномоченных от волостей Барнаульского уезда был избран выборщиком на губернское избирательное собрание. 31 мая 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего собрания выборщиков Томского губернского избирательного собрания. В партийные фракции не вошел. Поставил свою подпись под заявлением 10 депутатов Государственной думы об увеличении числа членов Аграрной комиссии за счет представителей от Сибири. После роспуска Думы вернулся на родину в первой половине августа 1906 года.

Активно участвовал в  избирательной кампании во Вторую Государственную Думу. Избран от Тальменской волости для  участия в избирательном собрании Барнаульского уезда весной 1907 года.

8 апреля 1907 года съездом уполномоченных от волостей Барнаульского уезда был избран выборщиком для участия в Томском губернском избирательном собрании. Но на нём 9-10 мая 1907 года был "забаллотирован" и не депутатом второй Думы от Томской губернии избран не был.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 483.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 219.
 Томское краеведение. Ильин Григорий Ильич.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 76. Лист 2, 3; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 143. Лист 214 оборот.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Персоналии, чья дата смерти не установлена